Muziek
 The Naked Truth (Golden Earring), een akoestisch livealbum uit 1992 van de Nederlandse rockband Golden Earring
 The Naked Truth (Lil' Kim), een muziekalbum uit 2005 van de Amerikaanse rapster Lil' Kim
 Naked Truth (Jeanette), een muziekalbum uit 2006 van de Duitse zangeres Jeanette
 Naked Truth (Sarah Hudson), een muziekalbum uit 2005 van de Amerikaanse zangeres Sarah Hudson
 Naked Truth (band), een Amerikaanse band
Film/televisie
 The Naked Truth (1914), een Italiaanse stomme film uit 1914
 The Naked Truth (1957), een Britse filmkomedie uit 1957
 The Naked Truth (1993), een Amerikaanse film uit 1993
 The Naked Truth (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (1995-1998)